VM i håndbold 1999 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 1999 (mænd)
 VM i håndbold 1999 (kvinder)